L'edizione 1968-1969 della Türkiye 1.Lig vide la vittoria finale del Galatasaray Istanbul.

Capocannoniere del torneo fu Metin Oktay (Galatasaray Istanbul), con 17 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Galatasaray Istanbul Campione di Turchia 1968-1969.
 Galatasaray Istanbul ammesso alla Coppa dei Campioni 1969-1970.
 Şekerspor e Izmirspor retrocesse in Türkiye 2.Lig.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1968
Calcio nel 1969
Campionato turco di calcio